Арвидсъяур:

 Арвидсъяур — город в шведской Лапландии. 
 Арвидсъяур — аэропорт, находится в 13 км от города Арвидсьяур
 Арвидсъяур — муниципалитет (коммуна) на севере Швеции, в лене Норрботтен.